Rheindorfer Burg steht für:

 ein ehemaliges Dominikanerkloster und heutiges Schlosshotel in Bornheim-Walberberg, siehe Rheindorfer Burg (Bornheim)
 eine private Hofburg in Bonn-Graurheindorf, siehe Burg Graurheindorf